Поспелова – женская форма русской фамилии Поспелов, и топоним.

Известные носители  Поспелова, Александра Романовна (род. 1998) — российская теннисистка.
 Поспелова, Анна Михайловна (род. 1995) — российская волейболистка.
 Поспелова, Генриэтта Антониновна (1932—2015) — советский российский геофизик.
 Поспелова, Марина Александровна (род. 1990) — российская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции.
 Поспелова, Мария Алексеевна (1780—1805) — русская писательница.
 Поспелова, Светлана Михайловна (род. 1979) — российская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции.

Населённые пункты в России 
 Поспелова — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Поспелова — посёлок в Гаринском районе Свердловской области.
 Поспелова — деревня в Упоровском районе Тюменской области.